Felix And Arty è un duetto rock/reggae formato dal batterista dei Queen Roger Taylor (che prende il nome "Arty", all'interno del quale vi sono le lettere "R" e "T" iniziali del suo nome), e suo figlio Felix, per la prima volta al debutto pubblico nel mondo della musica.

Storia
Il duetto, nell'ottobre del 2006, ha pubblicato tramite iTunes il suo singolo di debutto, intitolato Woman You're So Beautiful. La canzone è completamente cantata da Felix, mentre il padre si occupa delle voci secondarie e delle parti di batteria.

L'8 dicembre 2006, al Bisley Pavilion, il duetto si è esibito per la prima volta dal vivo insieme alla SAS Band, la band fondata e capeggiata dal tastierista ex collaboratore dei Queen Spike Edney.

Collegamenti esterni

Duo musicali